

Geografia 
 Cassano all'Ionio – comune italiano in provincia di Cosenza
 Cassano d'Adda – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 Cassano delle Murge – comune italiano nella città metropolitana di Bari
 Cassano Irpino – comune italiano in provincia di Avellino
 Cassano Magnago – comune italiano in provincia di Varese
 Cassano Spinola – comune italiano in provincia di Alessandria
 Cassano Valcuvia – comune italiano in provincia di Varese
 Cassano – frazione di Albese con Cassano in provincia di Como
 Cassano – frazione di Piano di Sorrento nella città metropolitana di Napoli
 Cassano – frazione di Polinago in provincia di Modena
 Cassano – frazione di Ponte dell'Olio in provincia di Piacenza

Persone

Musica 
 Franco Cassano (1922-2016) – pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e produttore discografico italiano
 Joe Cassano (1973-1999) – rapper italiano
 Nicola Cassano (1857-1915) – compositore e pianista italiano
 Piero Cassano (1948) – compositore e arrangiatore italiano.

Sport 
 Antonio Cassano (1982) – calciatore italiano
 Luigi Cassano (1920-1948) – calciatore italiano
 Mario Cassano (1983) – calciatore italiano

Altro 
 Franco Cassano (1943-2021) – sociologo e politico italiano
 Massimo Cassano (1965) – politico italiano
 Margherita Cassano (1955) – magistrato
 Martino Cassano (1861-1927) – giornalista
 Salvatore Cassano – commissario dei vigili del fuoco di New York

Note